Firozpur (auch Ferozepur, ; ) ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Punjab.

Die Stadt liegt im Tiefland 7 km von der pakistanischen Grenze und Flusslauf des Satluj entfernt.
Firozpur ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.
Die Stadt hatte beim Zensus 2011 110.313 Einwohner.
Die nationale Fernstraße NH 95 führt vom 55 km östlich gelegenen Moga nach Firozpur.

Klima 
Das Klima in Firozpur wird als lokales Steppenklima bezeichnet. Das ganze Jahr über fällt wenig Niederschlag. In den Sommermonaten Juli, August und September, während der Monsunzeit, fallen noch die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 484 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,0 °C.

Persönlichkeiten 
 William Goodsir-Cullen (1907–1994), Hockeyspieler
 Surinder Singh (* 1957), Hockeyspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Firozpur